Малое Денисьево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 23,8 км, до центра муниципального образования Хорошево — 4,1 км. Ближайшие населённые пункты — Туфаново, Большое Денисьево, Рябиновка.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района